Medb (angolosan: Maeve, Maeves, vagy Medhbh, Mab), kelta eredetű mitológiai személy, Ailil Olum Munster királyának neje, tündérkirálynő, hadistennő, a fekete mágia királynője. 
 Mab királynő (Queen Mab), Shakespearenél (Rómeó és Júlia, Szentivánéji álom) és a 17. században több angol költőnél is a tündérek királynője.
 Mab, Bizet A szép perthi lány című operájában a cigányok királynője.
 Mab, az Uránusz egyik holdja
 MAB, magyar thrillersorozat, 2010

Rövidítésként:
 Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB)
 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)
  Az UNESCO Ember és Bioszféra Programja (angolul: Programme on Man and the Biosphere, röviditése: MAB)